

Toponymie
 Polkowo est un village polonais situé dans la gmina de Stoczek dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Polkowo est un village polonais situé dans la gmina de Sztabin dans le powiat d'Augustów et en voïvodie de Podlachie.